

Cinéma
  est un film réalisé par Jesse Jackson en 1976 ;
 Sparkle est un film réalisé par Salim Akil en 2012 ;

Musique
 Sparkle est un album enregistré par Aretha Franklin en 1976.
 Sparkle, chanson de Radwimps sortie en , issue de la bande originale de Your Name.

Informatique
 Sparkle Computer est un fabricant de cartes graphiques taïwanais.
 Sparkle,  logiciel de web design

Autres
 sparkle lamp désigne une forme de lampe décorative contenant deux fluides formant des bulles mouvantes sous l'action de la chaleur (contenu toxique)
 sparkle est la dénomination anglophone du cierge magique
 Sparkle est une récompense de football féminin en Belgique